Mario Massa (scenarioschrijver), Italiaans scenarioschrijver
 Mario Massa (zwemmer), Italiaans zwemmer